Ghana Premier League 2015 var den 56:e säsongen av Ghana Premier League (av sponsorskäl gick tävlingen under namnet First Capital Plus Premier League). Tävlingen var planerad att inledas i slutet av september eller början av oktober men inleddes först i januari 2015.

Ashanti Gold vann sin fjärde titel, de hade vunnit tre titlar tidigare under namnet Goldfields, och bröt därmed Asante Kotokos segersvit på tre raka titlar.

Lag och arenor

Uppflyttade lag 
BA Stars FC, Accra Great Olympics FC och West African Football Academy flyttades upp till Premier League inför säsongen.

Tabell

Skytteliga

Källor

Externa länkar
 Säsonger på soccerway.com

Fotbollsåret 2015
2015 i Ghana
2015